Deckert ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert Deckert (1913–2008), deutscher Ordensgeistlicher
 Alf-Gerd Deckert (* 1955), deutscher Skilangläufer
 Claudelle Deckert (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Emil Deckert (1848–1916), deutscher Geograph
 Gerhard Deckert (* 1924), deutscher Offizier 
 Gisela Deckert (* 1930), deutsche Zoologin und Naturschützerin

 Heike Deckert-Peaceman (* 1963), deutsche Pädagogin und Hochschullehrerin
 Heino Deckert (* 1959), deutscher Filmproduzent
 Heinz Deckert (1927–2008), deutscher Gewerkschafter (FDGB), Vorsitzender IG Druck und Papier
 Hermann Deckert (1899–1955), deutscher Kunsthistoriker und Konservator
 Joseph Deckert (1843–1901), österreichischer Geistlicher und Antisemit
 Kurt Deckert (1907–1987), deutscher Ichthyologe 
 Manfred Deckert (* 1961), deutscher Skispringer
 Renatus Deckert (* 1977), deutscher Autor und Herausgeber
 Rudolf Deckert (1926–2008), deutscher Konteradmiral
 Ulrike Hanneken-Deckert (* 1957), deutsche Politikerin (SPD)

Deckert steht für:
 H. Deckert, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Deckard
 Deckardt
 Decker